Cântecul lebedei se poate referi la:

 Cântecul lebedei (nuvelă) - o nuvelă de Liviu Rebreanu din 1927
 Cântecul lebedei (piesă de teatru) - o piesă de teatru de Anton Cehov din 1887
Cântecul lebedei - o povestire de Agatha Christie
Cântecul lebedei - un episod al serialului TV Columbo
 Cântecul lebedei (film din 1957) - un film regizat de Nicolae Motric cu Constantin Ramadan